Орло́во — название населённых пунктов и озёр:

Белоруссия 
 Орлово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Орлово — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Болгария 
 Орлово — село в Сливенской области.
 Орлово — село в Хасковской области.

Россия 
Алтайский край
 Орлово — село в Немецком национальном районе.

Архангельская область
 Орлово — деревня в Каргопольском муниципальном округе.
 Орлово — деревня в Холмогорском муниципальном округе.

Владимирская область
 Орлово — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Орлово — деревня в городском округе Муром.

Вологодская область
 Орлово — деревня в Белозёрском районе.
 Орлово — село в Великоустюгском районе.
 Орлово — деревня в Вологодском районе.
 Орлово — деревня в Грязовецком районе, Вохтожское муниципальное образование.
 Орлово — деревня в Грязовецком районе, Комьянское муниципальное образование.
 Орлово — деревня в Никольском районе.

Воронежская область
 Орлово — село в Новоусманском районе.

Ивановская область
 Орлово — деревня в Шуйском районе.

Калужская область
 Орлово — деревня в Износковском районе.

Кировская область
 Орлово — деревня в Кикнурском муниципальном округе.

Костромская область
 Орлово — деревня в Костромском районе.

Курганская область
 Орлово — деревня в Петуховском районе.

Москва
 Орлово — бывшее село на территории современного района Ново-Переделкино.

Московская область
 Орлово — деревня в городском округе Клин.
 Орлово — деревня в Ленинском городском округе.
 Орлово — деревня в городском округе Щёлково.

Нижегородская область
 Орлово — деревня в городском округе Перевозском.
 Орлово — деревня в Тоншаевском муниципальном округе.

Новгородская область
 Орлово — деревня в Новгородском районе.
 Орлово — деревня в Холмском районе.

Новосибирская область
 Орлово — деревня в Венгеровском районе.

Омская область
 Орлово — деревня в Крутинском районе.
 Орлово — село в Тарском районе.

Орловская область
 Орлово — деревня в Ливенском районе.

Псковская область
 Орлово — деревня в Бежаницком районе.
 Орлово — деревня в Новоржевском районе.

Сахалинская область
 Орлово — село в Смирныховском городском округе.
 Орлово — село в Углегорском городском округе.

Смоленская область
 Орлово — деревня в Глинковском районе.
 Орлово — деревня в Демидовском районе.
 Орлово — деревня в Духовщинском районе.
 Орлово — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область
 Орлово — деревня в Осташковском городском округе.
 Орлово — деревня в Пеновском муниципальном округе.
 Орлово — деревня в Старицком районе.

Тульская область
 Орлово — деревня в Щёкинском районе.

Тюменская область
 Орлово — село в Армизонском районе.

Удмуртия
 Орлово — деревня в Малопургинском районе.
 Орлово — деревня в Сюмсинском районе.

Ульяновская область
 Орлово — посёлок в Барышском районе.

Ярославская область
 Орлово — село в Брейтовском районе.
 Орлово — деревня в Некрасовском районе.
 Орлово — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Орлово — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Орлово — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Орлово — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Орлово — село в Высокопольском районе Херсонской области.

Озёра 
 Орлово — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Орлово — озеро в Мурманской области.

См.также 
 Орлово Первое
 Орлово Второе
 Орлово-1
 Орлово-2